Malkowski bzw. Małkowski ist der Familienname folgender Personen:
 Czesław Jerzy Małkowski (* 1950), polnischer Politiker und Stadtpräsident
 Dario Malkowski (1926–2017), deutscher Bildhauer und Keramiker
 Günter Malkowski (1926–1952), deutscher Dissident
 Rainer Malkowski (1939–2003), deutscher Lyriker
 Zbigniew Małkowski (* 1978), polnischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Malkowsky
 Rainer-Malkowski-Preis